Le district de Jumla au Népal ;
 La ville de Jumla capitale du district de Jumla.
 Jumla, un cratère martien.